Borelli es un apellido de origen italiano. Puede referirse a:

 Alda Borelli – actriz italiana
 Aldo Borelli – periodista italiano
 Bartolomeo Borelli – político italiano
 Eder Borelli – futbolista mexicano
 Giovanni Alfonso Borelli –  matemático, astrónomo, fisiólogo y filósofo italiano
 Giovanni Battista Borelli – político italiano
 Jorge Borelli – exfutbolista argentino
 Juan José Borrelli – exfutbolista argentino
 Lyda Borelli – actriz italiana
 Michele Borelli – futbolista italiano
 Paolo Borelli – exfutbolista italiano
 Vincenzo Borelli – patriota italiano
 El indeleble caso de Borelli - novela corta de Ernesto de la Peña